Кубок Чехії з футболу 2017–2018 — 25-й розіграш кубкового футбольного турніру в Чехії. Титул вчетверте здобула Славія (Прага).

Календар

1/16 фіналу 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|19 вересня 2017

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|20 вересня 2017

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|27 вересня 2017

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|4 жовтня 2017

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|5 жовтня 2017

|}

1/8 фіналу 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|24 жовтня 2017

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|25 жовтня 2017

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|1 листопада 2017

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|10 листопада 2017

|}

1/4 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|7 березня 2018

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|14 березня 2018

|}

1/2 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|17 квітня 2018

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|25 квітня 2018

|}

Фінал

Посилання 
 Сторінка кубку на офіційному сайті ЧМФС  
 Кубок Чехії на soccerway 

2017–2018
Чехія
Чехія
2017 у Чехії
2018 у Чехії